Grupp 1 i Europamästerskapet i fotboll 1992 spelades mellan den 10 och 17 juni 1992.

Tabell

Matcher

Sverige mot Frankrike

{{Resultat med trupp|id=SWE-FRA
|nr       = 
|bild     = SWE-FRA 1992-06-10.svg
|datum    = 10 juni 1992
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Jan Eriksson 
|mål2     =  Jean-Pierre Papin
|arena    = Råsunda
|spelplats= Stockholm
|publik   = 29860
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Danmark mot England

{{Resultat med trupp|id=DEN-ENG
|nr       = 
|bild     = DEN-ENG 1992-06-11.svg
|datum    = 11 juni 1992
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Malmö Stadion
|spelplats= Malmö
|publik   = 26385
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot England

{{Resultat med trupp|id=FRA-ENG
|nr       = 
|bild     = FRA-ENG 1992-06-14.svg
|datum    = 14 juni 1992
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Malmö Stadion
|spelplats= Malmö
|publik   = 26535
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=SWE-DEN
|nr       = 
|bild     = SWE-DEN 1992-06-14.svg
|datum    = 14 juni 1992
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Tomas Brolin 
|mål2     = 
|arena    = Råsunda
|spelplats= Stockholm
|publik   = 29902
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot England

{{Resultat med trupp|id=SWE-ENG
|nr       = 
|bild     = SWE-ENG 1992-06-17.svg
|datum    = 17 juni 1992
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Jan Eriksson Tomas Brolin 
|mål2     =  David Platt
|arena    = Råsunda
|spelplats= Stockholm
|publik   = 30126
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=FRA-DEN
|nr       = 
|bild     = FRA-DEN 1992-06-17.svg
|datum    = 17 juni 1992
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Jean-Pierre Papin 
|mål2     =  Henrik Larsen Lars Elstrup
|arena    = Malmö Stadion
|spelplats= Malmö
|publik   = 25763
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Uefa.com
 Rsssf.com

Grupp 1